

Aziende
 Chery Automobile – casa automobilistica cinese

Geografia
 Chéry – comune francese situato nel dipartimento del Cher

Persone
 Kendra Chéry – cestista francese
 Kenny Chery – cestista canadese
 Luckenson Chéry – ex calciatore haitiano
 Monès Chéry – ex calciatore haitiano
 Roberto Chery – calciatore uruguaiano
 Tjaronn Chery – calciatore olandese naturalizzato surinamese